Реки в России:
 Шуйка — в Тверской области, приток р. Каменка.
 Шуйка (Шунка) — в Республике Марий Эл, приток р. Малая Кокшага.

Населённые пункты России:
 Шуйка — посёлок в Республике Марий Эл.